Viridictyna är ett släkte av spindlar. Viridictyna ingår i familjen kardarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kardarspindlar
Viridictyna